Alessandro Matri (* 19. srpna 1984, Sant'Angelo Lodigiano, Itálie) je italský fotbalový útočník, který momentálně je bez angažmá. Naposled hrál v italském klubu Brescia Calcio.

Přestupy 

 z AC Milán do Cagliari Calcio za 2 300 000 Euro
 z Cagliari Calcio do Juventus FC za 2 500 000 Euro (hostování)
 z Cagliari Calcio do Juventus FC za 15 500 000 Euro
 z Juventus FC do AC Milán za 11 000 000 Euro
 z AC Milán do US Sassuolo Calcio zadarmo

Statistiky 

Poznámky
 i s předkolem.

Úspěchy

Klubové 
 3× vítěz italské ligy (2011/12, 2012/13, 2014/15)
 1× vítěz italského poháru (2014/15)
 2× vítěz italského superpoháru (2012, 2013)
 1× vítěz ligy mistrů UEFA (2002/03)
 1× vítěz evropského superpoháru (2003)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na National Football Teams.com 

Italští fotbalisté
Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Cagliari Calcio
Fotbalisté Juventusu Turín
Fotbalisté ACF Fiorentina
Fotbalisté FC Janov
Fotbalisté AC Lumezzane
Fotbalisté AC Rimini 1912
Fotbalisté Lazia Řím
Fotbalisté US Sassuolo Calcio
Fotbalisté Brescie
Muži
Narození v roce 1984
Žijící lidé
Fotbaloví útočníci
Narození 19. srpna